Rechtbank, een gerechtelijke instantie;
 Gerecht (bestuursvorm), een historische bestuursvorm;
 Gerecht (voedsel), een maaltijd of onderdeel daarvan;
 Gerecht (Leiden), een pleintje in Leiden;
 Gerecht (Europese Unie), rechtbank die deel uitmaakt van het Hof van Justitie van de Europese Unie.